II puede referirse a:

Numeración 
 II, número dos en numeración romana.

Cronología 
 Siglo II
 Siglo II a. C.
 II milenio
 II milenio a. C.

 Siglas 
 Inmovilizado Inmaterial, conjunto de bienes intangibles.
 Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, coalición política española.

 Lugares 
 Ii (Ijo en sueco), municipio de Ostrobothnia del Norte, Finlandia.

 Música 
 II (álbum de Duiarna) II (álbum de Sahg) II (álbum de Lords of Black) II (álbum de METZ)'''

Acrónimos
Siglas